Геоконтекстная реклама () — это вид рекламы, основанной на показе рекламных сообщений в приложениях на мобильных телефонах и веб-сайтах, с учётом точного (точнее, чем позволяет определить таргетинг по IP) текущего местоположения пользователей или географии их интересов.

Так, например, владелец придорожного ресторана может показывать рекламное сообщение с номером телефона, ссылкой на веб- или мобильный сайт и скидочным купоном как потенциальным клиентам, проезжающим мимо по трассе, так и только собирающимся в дорогу и изучающим этот участок на веб-карте.

Реклама показывается пользователю при приближении к рекламируемому объекту (в приложениях на мобильных телефонах или навигаторах) или в результате геоконтекстного поиска на карте (на веб-сайтах). Также существуют реализации, когда рекламное сообщение передается непосредственно на мобильный телефон, находящийся в зоне интереса рекламодателя или показывается, например, на экране, установленном в общественном транспорте.

Предпосылки развития 
Если определять геоконтекстную рекламу как информацию, контролируемую рекламодателем, и предназначенную для показа в месте, в котором пользователь взаимодействует с рекламным носителем, то самым первым средством геоконтекстной рекламы можно считать придорожный рекламный щит (Bruner & Kumar, 2007).

Однако, с распространением интернета, мобильных технологий, а позднее и смартфонов со встроенной функцией GPS (в 2009 году во всём мире продажи увеличились на 92% и составили 150 млн единиц — аналитическая фирма Berg Insight), появился новый, прежде недосягаемый канал коммуникаций между потенциальным клиентом и рекламодателем: реклама с геоконтекстным таргетингом на веб-сайтах и в приложениях на мобильных телефонах, при которой реклама транслируется только пользователям, находящимся в зоне интересов рекламодателя.

В интернет-маркетинге появлению геоконтекстной рекламы также предшествовала контекстная реклама, в основе которой лежит принцип соответствия содержания рекламного материала контексту поискового запроса пользователя, а также (содержанию) интернет-страницы, на которой размещается данный материал.

Прогнозы рынка геоконтекстной рекламы 
По оценкам агентства ABI Research, к 2013 году глобальный рынок сервисов, основанных на местоположении, достигнет 13,3 миллиардов долларов США, из которых примерно 1.8 миллиардов будут монетизированы через геоконтекстную рекламу.

Распространение геоконтекстной рекламы 
Рынок сервисов, основанных на местоположении (LBS), и, соответственно, геоконтекстной рекламы наиболее развит в Японии и Южной Корее. Первая платформа геоконтекстной рекламы AdLocal (разработка компании Cirius Technologies) появилась в Японии в 2006 году. В августе 2010 компания Cirius Technologies была поглощена гигантом интернет-бизнеса Yahoo! Japan. Стоимость сделки не разглашается.

2008-2010 годы были отмечены бурным ростом рынка геоконтекстной рекламы в США  в связи с появлением и развитием таких компаний и продуктов как WHERE ADS™, NAVTEQ LocalPoint™, MoVoxx (платформа GeoSense™), xAd, Chitika LAX, CityGrid и Marchex,  Placecast и ReachLocal.

В Россию геоконтекстная реклама пришла  в марте 2010 года с запуском платформы POIdo.

Эффективность геоконтекстной рекламы 
По данным компании Cirius Technologies, CTR рекламных объявлений с учётом местоположения пользователя повышается на 395% (средний CTR  в системе AdLocal за 12 месяцев с середины 2007 до середины 2008), а CPM (cost-per-mille) — на 826%.

В публикации на TechCrunch 29 июля 2010 года Google заявляет, что при добавлении геотаргетинга CTR рекламы в мобильных телефонах увеличивается на 8%, а CTR кликабельной мобильной рекламы — на 6%.

Предполагается, что геоконтекстная реклама наиболее эффективна для малого и среднего бизнеса, работающего с клиентами в непосредственной близости от них. По словам компании Cirius Technologies, самые частые рекламодатели в системе AdLocal — сети ресторанов и общепита, образовательные учреждения, салоны красоты, автодилеры и службы занятости населения.

Потенциальные выгоды 
Геоконтекстная реклама, как форма прямого маркетинга, позволяет маркетологам выходить на конкретные целевые аудитории. Она расширяет возможности достижения людей более целенаправленным образом, чем это было возможно в прошлом. Например, если клиент купил фильм о Гарри Поттере в магазине проката DVD / CD и подписался на программу геоконтекстной рекламы магазина, он может ожидать получения на свой мобильный телефон сообщения о дате выпуска следующего фильма о Гарри Поттере, включая образец фильма, пока он едет на поезде домой.

Поскольку геоконтекстная реклама может повысить релевантность, предоставляя клиенту контроль над тем, что, когда, где и как они получают рекламу, она предоставляет им более релевантную информацию, персонализированные сообщения и целевое предложение. Видайл (2007) заявил: «С целевым сообщением мы достигли примерно 20-процентного отклика. Это невероятно хорошо». Интернет может делать схожие вещи, например отправлять новую информацию о продуктах, рекламные купоны или спрашивать мнение потребителей, но мало кто реагирует на электронный маркетинг, потому что он больше не является личным. Напротив, геоконтекстная реклама предоставляет потребителям соответствующую информацию, а не спам; следовательно, это увеличивает шансы на получение большего количества ответов от клиентов.

Наконец, в отличие от других традиционных средств массовой информации, геоконтекстная реклама, помимо использования в качестве рекламы, может также применяться для исследования потребителей, которые могут быть использованы для адаптации будущих предложений. «Потребители постоянно предоставляют информацию о своем поведении через мобильный интернет». С помощью сервиса на основе определения местоположения опросы могут проводиться в реальном мире, в реальном времени, а не в залах, на объектах фокус-групп или на ПК. Мобильный опрос может быть интегрирован с маркетинговой кампанией; результаты исследования удовлетворенности клиентов могут быть использованы многократно для руководства следующей кампанией. Например, ресторан, в котором наблюдается повышенная конкуренция, может использовать конкретную базу данных - набор небольших мобильных опросов клиентов, которые использовали купоны от геоконтекстной рекламы в географическом регионе, - чтобы определить свои предпочтения, время и случаи питания. Маркетологи могут также использовать прошлые модели потребления клиентов для прогнозирования будущих моделей и отправлять специальные предложения по питанию целевой аудитории в нужном месте и в нужное время, чтобы вызвать интерес, отклик и взаимодействие с рестораном.

Обеспокоенность

Вопросы конфиденциальности 
Мобильный телефон - невероятно личный инструмент. Однако, как отметил Дарлинг (2007), «тот факт, что мобильное устройство является таким личным, может быть как сильной, так и слабой стороной». С одной стороны, маркетологи могут развлекать, информировать, повышать узнаваемость бренда, лояльность и принимать решения о покупке среди своих целевых потребителей через геоконтекстную рекламу. С другой стороны, конфиденциальность потребителей по-прежнему вызывает озабоченность. Поэтому создание хорошо продуманной политики конфиденциальности и управления предпочтениями потребителей имеет решающее значение для долгосрочного успеха геоконтекстной рекламы. Маркетологи должны информировать своих потребителей о том, как их информация должна храниться, защищаться и использоваться или сочетаться с другими целями маркетинга. Если LBA сможет помочь людям в их повседневной жизни, они будут более чем рады сообщить о своем местонахождении. В заключение, чтобы обеспечить дальнейший успех и долголетие такого вида рекламы, необходимо поддерживать доверие потребителей. LBA должна быть основана на разрешениях, а маркетологи должны сделать большие шаги к защите конфиденциальности клиентов и уважении их предпочтений. В Международном журнале мобильного маркетинга Банерджи и Долакия (2008) обнаружили, что реакция на геоконтекстную рекламу зависит не только от типа местоположения. Она также зависит от вида деятельности, которым занимается человек. Люди с большей вероятностью предпочитают LBA в общественных местах и в свободное время.

Восприятие спама 
Другой серьезной проблемой для геоконтекстной рекламы является спам; потребители могут легко воспринимать LBA как спам, если это делается ненадлежащим образом. Спам определяется как «любое нежелательное маркетинговое сообщение, отправленное по электронной почте или на мобильный телефон». Короче говоря, спам - это нежелательное сообщение, которое доставляется, даже если пользователь не запросил его. Поскольку клиент находится под контролем и все действия являются добровольными, необходимо учитывать цели, задачи и эмоции клиента. Один опрос показал, что пользователи тратят только 8-10 секунд на мобильную рекламу. Поэтому взаимодействие должно быть простым и понятным. Маркетологи также должны разрабатывать релевантный и привлекательный рекламный контент, к которому мобильные пользователи хотят получить доступ в нужном месте и в нужное время. Что еще более важно, маркетологи должны убедиться, что их предложение содержит реальную ценность для клиента, и должны соблюдать строгие правила подписки. Лучший способ для маркетологов отойти от спама - предоставить потребителям выбор, контроль и конфиденциальность, гарантируя, что они получают только соответствующую информацию.

Потенциальные нарушения рекламных стандартов 
Неправильное использование геоконтекстной рекламы может привести к претензиям в отношении продукта или услуги, которые рекламодатель не может подтвердить. Рекламные объявления, которые включают географическое местоположение клиента, могут нарушать правила, стандарты и кодексы рекламы во многих законодательных органах. Например, Управление рекламных стандартов Великобритании (ASA) требует, чтобы все рекламные объявления были честными, правдивыми и не вводили в заблуждение. Поскольку промоутер не будет знать окончательную формулировку рекламы в каждом случае, он не может пройти надлежащую проверку соответствия. Такое утверждение, как «женщина теряет 10 фунтов с нашим новым планом диеты», является явно ложным, поскольку оно не может быть обосновано для большинства регионов, где может появиться реклама. Претензии, основанные на LBA, были признаны вводящими в заблуждение ASA в каждом конкретном случае.

См. также 
 Геолокация
 Location-based service
 Эффективность интернет-рекламы
 Интернет-маркетинг
 Интернет-реклама

Примечания 

Интернет-реклама
Таргетирование рекламы